Академия F1 в сезоне 2023 станет первым сезоном в истории Академии F1.

Команды и гонщики 
Все команды будут выставлять по три автомобиля.

Календарь 

Шесть европейских этапов Академии F1 пройдут независимо от формульных Гран-при. Последний, американский этап, состоится в рамках гонок поддержки Гран-при Формулы-1.

Результаты

Положение в чемпионате

Система начисления очков 
В первой и третьей гонке начисления очков происходит первой десятке гонщиц, как и в других формульных сериях. Во второй, спринтерской гонке, очки будут начисляться первым восьми гонщицам. Так же в первой и третьей гонке пилот занявший поул-позицию получит 2 очка. Во всех трёх гонках пилот установивший лучший круг, получит 1 очко, при условии, что он финишировал в первой десятке. Если пилот установивший лучшее время не попал в первые 10 мест или проехал мене 50% дистанции, то очко за лучший круг не присуждается.

Личный зачёт

Командный зачёт

См. также  
 Формула-1 в сезоне 2023

Примечания

Ссылки 
 

2023 год в автоспорте
Сезоны формульных гонок
Гонки поддержки Формулы-1
Академия F1
Сезоны Академии F1